Отборочный турнир Евро-2019 по мини-футболу среди женщин определил участников чемпионата Европы по мини-футболу 2019. В отборочном этапе приняли участие 23 сборных. В зависимости от рейтинга они начали турнир либо со стадии предварительного раунда, либо со стадии основного раунда. Игры турнира прошли в 2018 году. Предварительный раунд состоялся в период с 21-го по 24-е августа, основной — с 12-го по 15-е сентября.

По итогам турнира были отобраны 4 сборные, которые будут участвовать в финальной стадии.

Предварительный раунд 
Матчи раунда прошли в период с 22-го по 27-е января 2013 года
Каждая команда сыграла с каждой другой командой своей группы по одному разу. В основной раунд вышли победители групп (6 команд).

Группа A

Группа B

Группа C

Основной раунд 
Матчи раунда прошли в период с 12-го по 15-е сентября 2018 года
Каждая команда сыграла с каждой другой командой своей группы по одному разу. Победители групп прошли в финальную часть чемпионата Европы 2019 напрямую.

Группа 1

Группа 2

Группа 3

Группа 4

Участники чемпионата Европы среди женщин 2019 
 Испания
 Россия
 Украина
 Португалия (Хозяин)

Ссылки 

2019
Чемпионаты Европы в 2019 году
2018 год в мини-футболе